Чурбанов Євген Валентинович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чурбанов Сергій Анатолійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чурбанов Юрій Михайлович (1936—2013) — заступник міністра внутрішніх справ СРСР (1977—1980), генерал-полковник.

російські прізвища